Condado (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Condado (Pernambuco), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco